Papoeahelmlederkop
 Timorese helmlederkop